Кла́удия Ме́длова (; род. 26 октября 1993, Братислава, Словакия) — словацкая сноубордистка.

 Бронзовый призёр чемпионата мира в слоупстайле (2015);
 Призёр этапов кубка мира в слоупстайле (всего — 3 подиума);
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в биг-эйре (2010);
 Многократная победительница и призёр этапов кубка Европы (всего — 8 подиумов, среди них — 6 побед).

Спортивная карьера

Юниорские достижения

Результаты выступлений в Кубке мира

Ссылки 
 
 Клаудия Медлова — профиль на сайте TTR (англ.)

Сноубордисты Словакии
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года